

Geografia
Argentina
 Partido di Moreno – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Moreno – città capoluogo del Partido di Moreno
 Perito Moreno – comune della provincia di Santa Cruz, capoluogo del dipartimento di Lago Buenos Aires
 Ghiacciaio Perito Moreno – ghiacciaio della Patagonia
 Dipartimento di Moreno – dipartimento argentino della provincia di Santiago del Estero
 Moreno- stazione della Metropolitana di Buenos Aires

Brasile
 Moreno – comune nello stato del Pernambuco

Isole Salomone
 Moreno – villaggio delle Isole Salomone nella provincia di Rennell e Bellona

Stati Uniti
 Moreno Valley – città della California

Persone

 Alejandro Enrique Moreno – calciatore venezuelano
 Álex Moreno – calciatore spagnolo
 Alexa Moreno – ginnasta messicana
 Aurelia Navarro Moreno – pittrice spagnola
 Byron Moreno – ex arbitro di calcio ecuadoriano
 Carlos Alfaro Moreno – calciatore argentino
 Daniel Moreno – ciclista su strada spagnolo
 Dayro Moreno – calciatore colombiano
 Gerard Moreno – calciatore spagnolo
 Germán Moreno – conduttore televisivo filippino
 Giovanni Moreno – calciatore colombiano
 Héctor Moreno – calciatore messicano
 Isko Moreno – politico filippino
 Iván Moreno – pilota motociclistico spagnolo
 Javier Moreno – ciclista su strada spagnolo
 José Manuel Moreno – calciatore argentino
 Julio Alberto Moreno – calciatore spagnolo
 Júnior Moreno – calciatore venezuelano
 Lenín Moreno – politico ecuadoriano
 Leonardo Moreno – ex calciatore colombiano
 Luis Antonio Moreno – calciatore colombiano
 Marcelo Moreno – calciatore boliviano
 Marguerite Moreno – pseudonimo di Marguerite Monceau, attrice francese
 María Isabel Moreno – ciclista su strada spagnola
 Mario Moreno – calciatore cileno
 Robert Moreno – allenatore di calcio spagnolo
 Tressor Moreno – calciatore colombiano
 Vítor Moreno – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano
 Yipsi Moreno – martellista cubana

Altro 
 João Miguel da Cunha Teixeira, noto come Moreno – ex calciatore portoghese
 Moreno – rapper italiano
 Moreno – stazione della metropolitana di Buenos Aires
 Moreno – nome proprio di persona italiano maschile